Die Gambrinus Liga 2006/07 war die 14. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball, der Gambrinus Liga. Sie wurde vom 29. Juli 2006 bis zum 27. Mai 2007 ausgetragen. 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander.

Tschechischer Fußballmeister wurde Sparta Prag. Den zweiten Platz sicherte sich Slavia Prag vor dem FK Mladá Boleslav und Slovan Liberec aufgrund des besseren direkten Vergleichs bei Punktegleichheit (58). Der FK Jablonec 97 sicherte sich die Teilnahme am UEFA Cup durch den Finaleinzug im tschechischen Fußballpokal.

Absteigen mussten der FK Marila Příbram sowie der 1. FC Slovácko

Torschützenkönig wurde mit 16 Toren Luboš Pecka vom FK Mladá Boleslav, zum besten ausländischen Spieler wurde der Bosnier Edin Džeko von FK Teplice gekürt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

 Zu den 42 Torschützen von Sparta kamen noch zwei Eigentore hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07